Der Great Wall Wingle 5 (in Europa: Great Wall Steed 5) ist ein Pick-up-Modell des chinesischen Automobilherstellers Great Wall Motor, das seit 2011 verkauft wird. Mit der Einführung des Fahrzeugs wurde der Great Wall Wingle in Great Wall Wingle 3 umbenannt.

Technische Daten

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)
 Offizielle Website (chinesisch)

Pick-up